Данієль Єбоа (* 1984) — івуарійський футболіст. Воротар збірної Кот-д'Івуару та французького «Діжона».
 Джон Єбоа (* 2000) — німецький футболіст, нападник клубу «Вольфсбург». Грав за юнацьку збірну Німеччини.
 Кваме Єбоа (* 1994) — австралійський футболіст.
 Келвін Єбоа (* 2000) — ганський та італійський футболіст.
 Самуель Єбоа (* 1986) — ганський футболіст, нападник.
 Ріта Єбоа (* 1976) — ганська футболістка.
 Роуз Єбоа (* 2001) — ганська стрибунка у висоту.
 Тоні Єбоа (* 1966) — ганський футболіст, що грав на позиції нападника. Футболіст року в Гані (1997), дворазовий найкращий бомбардир чемпіонату Німеччини (1993, 1994) та Гани (1986, 1987).
 Яв Єбоа (* 1997) — ганський футболіст, гравець клубу «Вісла» (Краків).